Linux Professional Institute
 Living Planet Index